La famille Picot de Chemeteau est une famille noble du Béarn.

Histoire 

Elle s'établit dans l'Oise et dans la région de Paris à partir du .
Les branches principales de cette famille  et seigneurs de Chemeteau.
La branche directe du Béarn compte plusieurs officiers et serviteurs de l’État dont :

Membres remarquables de la famille de Chemeteau 

 Jean-Baptiste Picot de Chemeteau (1690-1768), seigneur de Chemeteau, maire de Bayonne, receveur général des finances.

 Léon Picot de Chemeteau (1728-1764), , seigneur  de Chemeteau.

Titre 
 Seigneur de Chemeteau

Notes et références 

Chemeteau
Picot